Плейе́ль ():

 Плейель, Игнац (1757—1831) — французский композитор и издатель австрийского происхождения, основатель фортепианной фабрики «Плейель».
  (1788—1855) — французский пианист и музыкальный издатель, сын Игнаца Плейеля. 
 Плейель, Мари (1811—1875) — бельгийская пианистка и педагог, жена Камиля Плейеля. 
 «» — фабрика по производству музыкальных инструментов, основанная в 1807 году Игнацем Плейелем. 
 «Плейель» — концертный зал в Париже, основанный в 1838 году; здание в VIII округе возле Площади Звезды существует с 1927 года.